Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gabriel Trujillo Soler che ha battuto in finale Philipp Petzschner 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Simon Greul (secondo turno)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Michal Mertiňák (quarti di finale)

 Jan Mertl (quarti di finale)
 Matthias Bachinger (primo turno)
 Simone Vagnozzi (secondo turno)
 Simon Stadler (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2007